Rhea har flere betydninger:

 Rhea (mytologi) – en gudinde i græsk mytologi.
 Rhea (måne) – en af Saturns måner.

Se også
 Nanduer – en slægt af strudsefugle med det latinske navn Rhea